Jäntsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Jäntsch (1877–1939), deutscher Verwaltungsbeamter
 Uwe Jäntsch (* 1970), österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Jänsch
 Jentsch
 Jentzsch
 Jensch